Hysteria est un mot anglais signifiant « hystérie »

Théâtre 

 , pièce de théâtre de  produite le  au .

Cinéma 

 Hysteria, film britannique de  sorti en 1965 ;
 , film américain de  sorti en 1997.
 , film américain de  sorti en 2010.
 Hysteria, titre original d, film britannique de Tanya Wexler sorti en 2011 ;
  (), film américain de  sorti en 2014.

 Musique 

 Album 

 , album du groupe  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le .

 Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 ''', chanson du groupe britannique  présente sur l'album '' sorti le .